

Каструм 
Звичайно, розмір римського військового табору, або каструма, залежав від кількості солдатів, які потрібно було розмістити. У той же час схема будівлі майже завжди була одинаковою.

Укріплення 
Прямокутні форти були захищені валами та системою ровів. Стіни зміцнювали парапетами: найчастіше їх встановлювали у верхній частині для забезпечення захисту вартових солдатів. Залежно від доступних матеріалів форти могли будувати з каменю, дерева, блоків торфу, а в східній частині Імперії з обпаленої цегли.

Організація простору 
Проходи з усіх чотирьох сторін охоронялися вежами. Командувач розташовувався в центрі табору, завдяки чому бачив усі війська та головні ворота. Окрім казарм для солдатів у форті будували комору, в яку мав поміщатися запас провізії на рік або більше. Додатково у кожному таборі тримали лікарів, які стежили за здоров'ям солдатів. Ще на етапі будівництва закладали труби, щоб подавати воду у лазні та вбиральні.

Примітки 

Стародавній Рим